(1303) Лютера () — тёмный астероид главного пояса астероидов одноимённого семейства, принадлежащий к спектральному классу С. Астероид был открыт 16 марта 1928 года немецким астрономом Фридрихом Швассманом в Гамбургской обсерватории, Германия. Астероид был назван в честь немецкого астронома Роберта Лютера.

Орбита и классификация 
Лютера является родительским телом небольшого семейства астероидов из менее чем из 200 известных членов. Астероид вращается вокруг Солнца в наружной части главного пояса астероидов на расстоянии 2,9-3,6 а. е. Его орбита имеет эксцентриситет 0,10 и наклон 19° относительно эклиптики.

Физические характеристики 
По данным исследований, проведённых на спутниках Akari и WISE, поверхность астероида имеет низкое альбедо между 0,024 и 0,059. Размер составляет между 81.685 и 112.74 километров в диаметре

Из-за низкого геометрического альбедо, Лютеру предположительно относят к углеродистым астероидом класса С, в то время как общий спектральный тип для членов семейства Лютера — это класс Х.

На основании кривой блеска получен период вращения 5.878 часов с низкой изменения яркости в 0,05 звёздной величины. Из этого следует почти шарообразная форма астероида.

См. также 
 Список астероидов (1301—1400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды Главного пояса
Астероиды с периодом более 100 ч
Астероиды, открытые Фридрихом Швассманом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей